IRA (ang. Irish Republican Army, IRA) – Irlandzka Armia Republikańska (1921–1969)
 CIRA (ang. Continuity Irish Republican Army) – radykalny, terrorystyczny odłam IRA
 OIRA (ang. Official Irish Republican Army) – umiarkowany odłam IRA powstały w 1969 roku
 RIRA (ang. Real Irish Republican Army) – radykalny, terrorystyczny odłam IRA
 PIRA (ang. Provisional Irish Republican Army) – większościowy odłam IRA powstały w 1969 roku
 Ustawa o reorganizacji Indian (ang. Indian Reorganization Act, IRA) w USA
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Czytelnicze (ang. International Reading Association, IRA)

Gminy 
 Ira (ang. Ira Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Ira (ang. Ira Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Ira (ang. Ira Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Miasta 
 Ira – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Ira – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Muzyka 
 Ira – polski zespół rockowy
 IRA – ukraińska DJ-ka i producentka muzyczna
 Ira – debiutancka płyta zespołu Ira
 Ira Live – pierwszy koncertowy album w dorobku zespołu Ira

Postacie 
 Ira Aldridge – amerykański aktor
 Ira Allen – jeden z założycieli niepodległego Vermontu
 Ira Einhorn – amerykański działacz
 Ira van Gieson – amerykański lekarz patolog i psychiatra
 Ira Hayes – amerykański żołnierz
 Ira Levin – amerykański pisarz
 Ira Losco – piosenkarka pochodzenia maltańskiego
 Ira Łaczina – rosyjska aktorka
 Ira Murchison – amerykański lekkoatleta
 Ira Sprague Bowen – amerykański astronom i astrofizyk
 Ira Solomon Wile – amerykański lekarz

Zobacz też 
 Ça Ira